Moos (Neder-Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Moos (am Bodensee), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Moos in Passeier, een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol 
 Mozes (afkorting: Moos, vooral in moppen)
 boerenkool (dialectwoord: moos)
 Moos (film), een tv-film van Job Gosschalk uit 2016 met Jip Smit en Daniel Cornelissen

Personen 
 Alexandre Moos, een Zwitserse wielrenner
 Hedwig Egger-von Moos (1880-1965), Zwitserse hotelierster, schrijfster en dichteres
 Ludwig von Moos, een Zwitserse politicus
 Niklaus von Moos, een Zwitserse politicus
 Maria Gugelberg von Moos (1836-1918), Zwitserse botanica

Zwitserse achternaam